Виркус (Wirkus, Virkus) — фамилия. Известные носители:

 Виркус, Тармо (род. 1971) — эстонский гребец.
 Виркус, Фостин (1896—1945) — сержант морской пехоты США, король гаитянского острова Гонав.